Любомир Михайлович Иванский (; , , СССР) — украинский футболист, защитник.

Клубная карьера 
Воспитанник львовских «Карпат». Начал профессиональную карьеру в «Карпатах-2». 15 апреля 2001 года дебютировал за основу «Карпат» в чемпионате Украины в выездном матче против киевского ЦСКА (4:0), Иванский вышел на 46 минуте вместо Владимира Вильчинского. Любомир принял участие в прощальном матче Богдана Стронцицкого в августе 2002 года.

Летом 2005 года перешёл в киевскую «Оболонь», клуб выступал в Первой лиге. В феврале 2007 года подписал контракт с польской «Вислой» из Плоцка. В Экстраклассе дебютировал 3 марта 2007 года в матче против познанского «Леха» (1:1). Зимой 2008 года вернулся на родину в клуб «Сталь» из Алчевска. Также зимой 2008 года побывал на просмотре в симферопольской «Таврии», но команде не подошёл. Летом 2008 года покинул «Сталь» в качестве свободного агента. Летом 2008 года перешёл в луганский «Коммунальник». Вскоре из-за проблем клуб прекратил своё существование.

После Иванский оказался в «Арсенале» из Белой Церкви. В сезоне 2008/09 «Арсенал» занял 2 место во Второй лиге уступив тернопольской «Ниве». Перед началом сезона 2009/10 стало известно, что «ИгроСервис» снимается с соревнований в Первой лиге. В связи с этим ПФЛ решила разыграть освободившееся место в Первой лиге в дополнительном матче между командами, занявшими в прошедшем сезоне вторые места в группах Второй лиги. В этом матче «Арсенал» обыграл «Полтаву» (1:0), Иванский начал матч в основе но на 46 минуте он был заменён на Анатолия Ворону.

Карьера в сборной 
В молодёжной сборной Украины до 21 года дебютировал 3 февраля 2004 года в матче против Греции (0:0). Всего за молодёжку провёл 4 матча.

Достижения 
 Бронзовый призёр Первой лиги Украины (2): 2005/06, 2006/07
 Серебряный призёр Второй лиги Украины (1): 2008/09

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на сайте legioner.kulichki.com

Футболисты Украины
Игроки ФК «Карпаты» Львов
Игроки ФК «Оболонь» (1992)
Игроки ФК «Висла» Плоцк
Игроки ФК «Сталь» Алчевск
Игроки ФК «Коммунальник» Луганск
Игроки ФК «Арсенал-Киевщина»
Игроки ФК «Ресовия»
Игроки ФК «Десна»
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)